

Кукли — село в Маневицькому районі Волинської області

Кукли — село в Польщі, в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства